Cette page répertorie les différentes gares connues sous le nom de Gare du Sud.

Gare de Berlin Messe Süd
 Gare du midi de Francfort-sur-le-Main
 Gare du Sud, projet de gare ferroviaire qui aurait dû voir le jour à Berlin sous le régime nazi.

Gare du Sud, appellation régulièrement utilisée pour désigner la Gare de Bastogne-Sud
 Gare du Sud, appellation régulièrement utilisée pour désigner la Gare de Bruxelles-Midi
 Gare du Sud, ancienne appellation régulièrement utilisée pour désigner la Gare de Charleroi-Central
 Gare du Sud, appellation régulièrement utilisée pour désigner la Gare de La Louvière-Sud

Gare du Sud (Guangzhou), traduction littérale du nom chinois, ou Gare du Sud (Canton): gare ferroviaire ouverte en 2010 à 17km au sud du centre ville de Guangzhou (Canton) accueillant notamment les trains à grande vitesse.

Gare du Sud, nom d'une ancienne gare de Nice.
 Gare du Sud, appellation régulièrement utilisée pour désigner une ancienne gare de Toulon.
 Gare de Colmar-Sud, ancienne gare ferroviaire à Colmar.

Gare du Sud, traduction littérale de la Déli pályaudvar à Budapest.

Gare de Saronno-Sud

Voir aussi 

 
 
 
 

Sud